

Localidades
Região Central (Malawi)
Região Central (Tailândia)
Região Central (Uganda)
Região Central (Venezuela)

Região Central (Rio de Janeiro)
Região Central (Uberlândia)

Desambiguação